Luis Osorio de Moscoso y Borbón (Madrid, 11 de febrero de 1849-ibidem, 19 de abril de 1924), también conocido como el conde romántico debido a su afición a la pintura y las artes, fue un aristócrata y político español, XXI conde de Cabra, XVII marqués de Ayamonte y vizconde de Iznájar. Además, ostentó los títulos de grande de España, maestrante de Ronda y caballero de la Orden de Alcántara desde 1867.

Biografía 

Nacido en el madrileño Palacio de Altamira, fue hijo de José María Osorio de Moscoso y Carvajal, XX conde de Cabra, y de la infanta Luisa Teresa de Borbón, hermana de Francisco de Asís y cuñada de Isabel II. Fue el mediano de dos hermanos: Francisco de Asís y María Cristina.

A pesar de sus diversos títulos militares, Luis marchó pronto a París, debido a que su familia acompañaba a la monarca Isabel II en su exilio, donde se formó en las técnicas de pintura y escultura, allí conocerá a la que será su futura esposa, Mathilde Dorothea Bonnen van der Sander, natural de Amberes, Bélgica, casándose el 19 de noviembre de 1883, aunque no tuvieron descendencia. El aristócrata participó en varias ocasiones en la Exposición Nacional de Bellas Artes, en 1887 con un retrato de su madre. 

Una vez la monarquía borbónica se restaura en España en 1874, trasladará su residencia al castillo de Cabra, residencia predilecta junto a sus padres, de hecho su padre fallecerá allí, donde realizará varias modificaciones en la misma fortaleza como en el denominado Salón Redondo, donde estableció su taller de pintura y además decoró con estucos mudéjares el techo en 1886.

Heredó los títulos de conde de Cabra, vizconde de Iznájar y marqués de Ayamonte tras la muerte de su padre. No obstante, el ducado de Baena que había permanecido unido a la Casa de Cabra durante siglos fue heredado por su tía María Rosalía Osorio en 1864.

Falleció en Madrid el 19 de abril de 1924, siendo enterrado en la Sacramental de San Lorenzo y San José.

Trayectoria política 
En las elecciones generales de España de 1891 fue elegido senador por derecho propio, sin embargo, su acta fue rechazada por unas posesiones que estaban a nombre de su madre, no obstante, este hecho fue subsanado. Aun así, no llegó a jurar el cargo. 

En las elecciones generales de España de 1893, el político José Sánchez Guerra consiguió convencer al conde para ir en su lista por el Partido Liberal, ya que quería superar al II marqués de Cabra, Francisco de Paula Méndez de San Julián y Belda, y lo consiguió, superando por primera vez al marqués en Cabra. Tras este éxito, Sánchez Guerra regresó a Cabra en la estación de ferrocarril con una gran ovación y se dirigió al castillo de Cabra, donde se encontraba el conde y su madre, quienes realizaron un gran banquete por la victoria.

Reconocimiento 
El Casino Español de México alberga en sus instalaciones varias obras del conde de grandes dimensiones: un retrato de la reina Victoria Eugenia, otro del rey Alfonso XIII y un cuadro de Hernán Cortés pintado por el conde en 1900, siendo prestado para una exposición temporal al Museo Nacional de Arte de México en 2010.

En mayo de 2019 se realizó en el castillo de Cabra una exposición denominada "El conde romántico", visitada por el XXVI conde de Cabra, en el que se detallaba la siguiente inscripción.

Referencias 

Condes de Cabra
Vizcondes de España
Condes de España
Nobles de España del siglo XIX
Nacidos en Madrid
Pintores de España del siglo XIX
Pintores de España del Romanticismo
Sepultados en la Sacramental de San Lorenzo y San José
Fallecidos en Madrid